Зеленогорское се́льское поселе́ние (, ) — муниципальное образование в Белогорском районе Республики Крым России.

Административный центр — село Зеленогорское.

География 
Расположено в юго-западной части Белогорского района, в долине реки Сарысу (левого протока Биюк-Карасу) во Внутренней гряде Крымских гор и в предгорьях Главной гряды.

Население

Состав 
В состав сельского поселения входят 10 населённых пунктов:

История 
В 1953 году был образован Зеленогорский сельский совет.

На 15 июня 1960 года в его составе числились сёла:

 Александровка
 Балки
 Благода́тное
 Зеленогорское

 Камышо́вка
 Новиково
 Новогригорьевка
 Новоклёново

 Прудки́
 Чернока́менка
 Южноозёрное
 Яковлевка

Статус и границы Зеленогорского сельского поселения установлены Законом Республики Крым от 5 июня 2014 года № 15-ЗРК «Об установлении границ муниципальных образований и статусе муниципальных образований в Республике Крым».

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации сельского поселения

Сельские поселения Белогорского района Крыма